Nocker ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Nocker (* 1966), deutscher Schauspieler
 Hanns Nocker (1926–1992), deutscher Opernsänger
 Hilde Nocker (1924–1996), deutsche Fernsehansagerin und Moderatorin
 Paula Nocker (* 1997), österreichische Schauspielerin
 Peter Nocker (1823–1880), Südtiroler Bildhauer
 Rudolf Nocker (* 1946), deutscher Professor für Elektrotechnik
 William Nocker († 2012), britischer Rennfahrer

Unternehmen:

 Otto Nocker GmbH, eine Tochtergesellschaft von Lutz Fleischwaren

Siehe auch: 
 Nöcker